Giacomo Manzoni es el nombre por el que se conoce a los siguientes personajes italianos:
 Giacomo Manzoni (político), político y bibliófilo del siglo XIX
 Giacomo Manzù, escultor del siglo XX
 Giacomo Manzoni (músico), músico nacido en 1932